Ranalli ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Ranalli (* 1942), italienisches Model und Schauspielerin
 Cristian Ranalli (* 1979), italienischer Fußballspieler
 Ferdinando Ranalli (1813–1894), italienischer Literat und Politiker
 George Ranalli (* 1946), US-amerikanischer Architekt
 María Esther Ranalli (* 1940), argentinische Biologin
 Silvia Ranalli (* 1960), italienische Sängerin (Sopran)

sowie von
 Ranalli (Familie), italienische Adelsfamilie